Roger Federer era o atual campeão, mas perdeu na terceira rodada para Kei Nishikori. Rafael Nadal conquistou o título, derrotando Stanislas Wawrinka na final por 6–2, 6–4.

Cabeças de chave
Os oito primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

  Novak Djokovic (Segunda rodada)
  Roger Federer (Terceira rodada)
  Andy Murray (Quartas de final)
  David Ferrer (Quartas de final)
  'Rafael Nadal (Campeão)
  Tomáš Berdych (Semifinais)
  Jo-Wilfried Tsonga (Quartas de final)
  Richard Gasquet (Segunda rodada)

<li>  Janko Tipsarević (Primeira rodada)
<li>  Marin Čilić (Primeira rodada)
<li>  Nicolás Almagro (Segunda rodada)
<li>  Milos Raonic (Segunda rodada)
<li>  Tommy Haas (Terceira rodada)
<li>  Kei Nishikori (Quartas de final)
<li>  Stanislas Wawrinka (Final)
<li>  Gilles Simon (Terceira rodada)</ol>

Chave

Finais

Qualificatório
Cabeças de chave

  Marinko Matosevic (Qualificador, Lucky loser)''
  Xavier Malisse (Qualificado)
  Michaël Llodra (Qualificado)
  Carlos Berlocq (Primeira rodada)
  Alejandro Falla (Primeira rodada)
  '''Guillermo García-López (Qualificado)
  Igor Sijsling (Qualificador)

<li> Robin Haase (Qualificado)
<li> Paul-Henri Mathieu (Qualificador, desistiu)
<li> Tobias Kamke (Qualificado)
<li> Evgeny Donskoy ''(Primeira rodada)
<li> Santiago Giraldo (Qualificado)
<li> Guillaume Rufin (Primeira rodada)
<li> Jesse Levine (Qualificado)

Qualificados

  Tobias Kamke
  Xavier Malisse
  Robin Haase
  Santiago Giraldo

<ol start="5">
<li>  João Souza
<li>  Guillermo García-López
<li>  Jesse Levine

Lucky Losers
''' Marinko Matosevic

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Quinto qualificador

Sexto qualificador

Sétimo qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S